New Brighton AFC (celým názvem: New Brighton Association Football Club) byl anglický fotbalový klub, který sídlil ve městě New Brighton v metropolitním hrabství Merseyside. Založen byl v roce 1921. O dva roky později se připojil do profesionální Football League, kde vydržel až do roku 1951. Zanikl v roce 1983. Klubové barvy byly modrá a bílá.

Své domácí zápasy odehrával na stadionu Sandheys Park.

Úspěchy v domácích pohárech 

Zdroj: 

 FA Cup
 4. kolo: 1925/26, 1927/28, 1937/38, 1956/57
 Welsh Cup
 Semifinále: 1939/40
 FA Trophy
 1. kolo: 1969/70
 FA Vase
 Preliminary Round: 1981/82

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1921–1923: Lancashire Combination
 1923–1951: Football League Third Division North
 1951–1965: Lancashire Combination (Division One)
 1965–1978: Cheshire County League
 1978–1979: Cheshire County League (Division One)
 1979–1981: Cheshire County League (Division Two)

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 Profil klubu na Football Club History Database 

Zaniklé anglické fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1921
Fotbalové kluby zaniklé v roce 1983
Merseyside